Rues nommées en mémoire d'Albert Chambonnet :
 Rue du Colonel-Chambonnet (Bron) ;
 Rue du Colonel-Chambonnet (Lyon).